Hermann Matthies ist der Name folgender Personen:

* Hermann Matthies (Architekt) (1871–1911), deutscher Architekt
 Hermann G. Matthies (* 1951), deutscher Mathematiker, Informatiker und Hochschullehrer